Кругловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кругловка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2015 году.

Россия 
 Кругловка — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Кругловка — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Кругловка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Кругловка — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Кругловка — посёлок в Елховском районе Самарской области.
 Кругловка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Кругловка — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кругловка — с 1944 по 1958 год название села Мекен-Юрт Надтеречного района Чечни.